Pepř je označení pro několik druhů koření:

 Chilli paprička – též kayenský či kajenský pepř (dříve rovněž „indiánský“, „španělský“, „turecký“)
 Pepř bílý – plod pepřovníku černého zbavený slupky
 Pepř černý – fermentovaný plod pepřovníku černého
 Pepř dlouhý – plod pepřovníku dlouhého (Piper longum)
 Pepř sečuánský – červenohnědý plod rostliny Zanthoxylum piperitum (žlutodřev)
 Pepř růžový – bobule stromu pepřovec (Schinus)
 Pepř zelený – nedozrálý plod pepřovníku černého
 Pepř kubebový – alias pepř javánský
 Pepř jamajský – lidový název pro nové koření

pepř jako starší označení pro další rostliny
 Pepř divoký – Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum)
 Pepř egyptský, Pepř etiopský – Xylopia aethiopica (Unona aethiopica, „hořké dřevo“)
 Pepř potoční – Rdesno peprník (Persicaria hydropiper), případně Polygonum hydropiper (truskavec) 

místopisné názvy
 Pepř (Jílové u Prahy) (448 m n. m.) – kopec s telekomunikační věží sloužící jako volně přístupná rozhledna, u místní části Studené města Jílové u Prahy v okrese Praha-západ
 Důl Pepř – důl na těžbu zlatonosné rudy na kopci Pepř jihozápadně od Jílového u Prahy

Externí odkazy